Die Abkürzung VVSt bedeutet:
 Verkehrsverbund Steiermark
 Vermögensverkehrsstelle

VVSt